Хэ́милтон «Хэ́мми» Макми́ллан (; 13 июля 1963, Странрар, Шотландия) — шотландский кёрлингист.

Играл на позициях четвёртого. Скип своей команды. В числе прочего, был участником мужской сборной Великобритании на трёх зимних Олимпийских играх: , , .

Достижения 
 : золото (), серебро (, ), бронза ().
 : золото (, , , , ).
 : золото (1986, 1987, 1988, 1992, 1997, 1999, 2001).
 : золото (1981, 1988), серебро (1991).
 : бронза ().
 : золото (1985).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Сын Хэмилтона — Хэмми Макмиллан младший — тоже кёрлингист, выступает за команду скипа Тома Брюстера.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу